Srbice est un toponyme qui peut désigner :

Srbice, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Srbice, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie